Con el título Live in Germany existen álbumes en directo de varios artistas musicales:

Live in Germany (Héroes del Silencio), publicado por el grupo español Héroes del Silencio en 2011.
Live in Germany (Joe Lynn Turner), publicado por el cantante Joe Lynn Turner en 2008.
Live in Germany 1996, publicado por el músico japonés Merzbow en 2001.
Live in Germany (Jimmy Bain), publicado por el músico escocés Jimmy Bain en 1994.
Live in Germany (Rainbow), publicado por el grupo británico Rainbow en 1994.